Йон Єнсен () — скандинавське ім'я та прізвище.

Відомі носії:

 Йон Єнсен (1965) — данський футболіст
 Йон Єнсен (1937) — данський футболіст
 Йон Єнсен — карикатурист